Никола́й Ни́конов: Никонов, Николай Андреевич (1922—1954) — Герой Советского Союза.
 Никонов, Николай Борисович (1797—1880) — русский адмирал, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Никонов, Николай Григорьевич (1930—2003) — русский советский писатель.
 Никонов, Николай Митрофанович (1889—1975) — советский художник. Заслуженный художник РСФСР.
 Никонов, Николай Никитич (1849—1918) — русский архитектор.
 Никонов, Николай Павлович (1925—1944) — Герой Советского Союза.